Ереру́йк:

 Ереруйкская базилика — армянская базилика V века.
 Ереруйк — прежнее название села Анипемза в Ширакской области Армении.